Avanzini ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Avanzini (1917–2011), italienische Turnerin
 Anton von Avanzini (1890–1969), Bürgermeister von Wörgl (Tirol)
 Bartolomeo Avanzini (1608–1658), italienischer Architekt
 Carlo Avanzini (1817–1881), Schweizer Mediziner und Politiker
 Michel Avanzini (* 1989), Schweizer Fußballspieler
 Vittoria Avanzini (* 1915), italienische Turnerin

Siehe auch:
 Avancini